Wadata steht für:

 Wadata (Abala), Weiler in der Gemeinde Abala in Niger
 Wadata (Aderbissinat), Wasserstelle in der Gemeinde Aderbissinat in Niger
 Wadata (Arlit), Stadtviertel von Arlit in Niger
 Wadata (Bana), Weiler in der Gemeinde Bana in Niger
 Wadata (Dan-Kassari-Ost), östlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dan-Kassari in Niger
 Wadata (Dan-Kassari-West), westlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dan-Kassari in Niger
 Wadata (Dingazi), Weiler in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Wadata (Dioundiou-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dioundiou in Niger
 Wadata (Dioundiou-Süd), südlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dioundiou in Niger
 Wadata (Dioundiou-Zentral), zentral gelegener Weiler in der Gemeinde Dioundiou in Niger
 Wadata (Dogondoutchi), Stadtviertel von Dogondoutchi in Niger
 Wadata (Dogonkiria-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dogonkiria in Niger
 Wadata (Dogonkiria-Süd), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Dogonkiria in Niger
 Wadata (Falwel), Weiler in der Gemeinde Falwel in Niger
 Wadata (Farey), Dorf in der Gemeinde Farey in Niger
 Wadata (Gaya), Weiler in der Gemeinde Gaya in Niger
 Wadata (Karakara), Weiler in der Gemeinde Karakara in Niger
 Wadata (Karma), Nomadenlager in der Gemeinde Karma in Niger
 Wadata (Kiéché), Weiler in der Gemeinde Kiéché in Niger
 Wadata (Kourfeye Centre), Weiler in der Gemeinde Kourfeye Centre in Niger
 Wadata (Koré Maïroua-Ost), östlich gelegener Weiler in der Gemeinde Koré Maïroua in Niger
 Wadata (Koré Maïroua-West), westlich gelegener Weiler in der Gemeinde Koré Maïroua in Niger
 Wadata (Loga), Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Wadata (Madaoua), Weiler in der Gemeinde Madaoua in Niger
 Wadata (Malbaza), Stadtviertel von Malbaza in Niger
 Wadata (Matankari), Weiler in der Gemeinde Matankari in Niger
 Wadata (Mokko), Weiler in der Gemeinde Mokko in Niger
 Wadata (Niamey), Stadtteil von Niamey in Niger
 Wadata (Tahoua), Stadtviertel von Tahoua in Niger
 Wadata (Tanda), Weiler in der Gemeinde Tanda in Niger
 Wadata (Tombokoirey I), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey I in Niger
 Wadata (Tombokoirey II), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger
 Wadata (Yélou-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Yélou in Niger
 Wadata (Yélou-Süd), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Yélou in Niger